Села:
 Річки — Сумська область, Білопільський район
 Річки — Львівського району Львівської області
 Річки — Вараського району Рівненської області
 Річки — Рівненського району Рівненської області

 Річки — колишнє село Яворівського району Львівської області